Silver Lake může být:

 Silver Lake (Los Angeles) – čtvrť města Los Angeles
 Silver Lake (Florida) – obec ve státě Florida ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (Indiana) – obec ve státě Indiana ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (Kansas) – město ve státě Kansas ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (Minnesota) – město ve státě Minnesota ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (Missouri) – vesnice ve státě Missouri ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (New Hampshire) – vesnice ve státě New Hampshire ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (Ohio) – vesnice ve státě Ohio ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (Oregon) – vesnice ve státě Oregon ve Spojených státech amerických
 Silver Lake (Wisconsin) – vesnice ve státě Wisconsin ve Spojených státech amerických

Externí odkazy